Aliança Nacional (Letònia), partit polític letó, d'ideologia nacionalista i conservadora
 Aliança Nacional Democràtica, organització política i militar d'oposició al règim sudanès
 Aliança Nacional de Forces Democràtiques, institució creada el 1944 per organitzacions espanyoles que tenien en comú haver lluitat al bàndol republicà durant la Guerra Civil
 Aliança Nacional de la Joventut Antifeixista de Catalunya
 Aliança Nacional Somali, partit polític de Somàlia format per l'aliança de quatre partits 
 Aliança Nacional Mallorquina, partit polític de Mallorca d'ideologia centrista fundat el 1975 per Climent Garau i Josep Melià
 Aliança Nacional (Estats Units), organització suprematista blanca dels Estats Units.